Fodor Béla (XX. sz. első fele) erdélyi magyar színműíró
 Fodor Béla (1911–1983) építészmérnök
 Fodor Béla (1942) kertészmérnök
 Fodor Béla (1953) tanár, író, várostörténész